

Wydarzenia 

 Europa
 Rozruchy polityczne w Syrakuzach. Rzymianie rozpoczęli oblężenie Syrakuz.
 Filip V Antygonida, król Macedonii, stoczył z Rzymianami bitwę pod Apollonią.
 Azja
 Chińczycy pod dowództwem Meng Tiana wyprawili się na Ordos przeciw Xiongnu.

Zmarli 
 Demetriusz z Faros